Sappho – rodzaj z jedynym gatunkiem Safo długosterny
 Safona
 (80) Sappho – planetoida
 HMS Sappho – brytyjskie okręty